Een county in de Amerikaanse staat Ohio, zie Ross County (Ohio)
 Een Schotse voetbalclub, zie Ross County FC